

Geografia

Kilham (East Riding of Yorkshire), Inghilterra
Kilham (Northumberland), Inghilterra